Родольфо Боррель Марко (; 31 января 1971, Барселона, Испания) — испанский тренер, ныне — ассистент главного тренера английского клуба «Манчестер Сити».

Карьера 
Пеп начинал карьеру, будучи главным тренером юношеских команд известной футбольной академии «Барселоны» на протяжении восьми лет. В 2008 году Родольфо стал ассистентом главного тренера в греческой команде «Ираклис».

Вскоре, Боррель стал главным тренером «Ираклиса» и провел на этом посту три матча. После месяца пребывания в Греции, покинул клуб. Через год Родольфо возвращается к тренерской деятельности в родной «Барселоне», но через полгода ушел с данного поста и присоединился к ещё одному экс-тренеру «Барселоны» — Пепу Сегуре в академии «Ливерпуля».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте mancity.com

Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Ираклис»
Тренерский штаб ФК «Ливерпуль»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Сити»